Hlinsko est un toponyme qui peut désigner :

Hlinsko, une ville du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Hlinsko, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie